Plaatsen in Bulgarije
Malak Izvor (Chaskovo), dorp in gemeente Stambolovo, oblast Chaskovo
Malak Izvor (Lovetsj), dorp in gemeente Jablanitsa, oblast Lovetsj